Ruez steht für:

 Ruez (Radsportler), französischer Radrennfahrer 
 Château du Ruez, Burg in Droupt-Saint-Basle, Département Aube, Frankreich 

Ruez ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-René Ruez, französischer Polizeibeamter 
 Johannes Ruez (1678–1762), deutscher Holzbildhauer
 Ludwig Ferdinand Ruez (1885–1967), deutschvölkischer Antisemit, Agitator und »Wanderredner«
 Sina Ruez (* 1999), deutsche Fußballspielerin 

Siehe auch:
 Ruiz, Familienname
 Municipio Ruiz, Gemeinde in Mexiko